Andrija Hebrang est le nom de deux hommes politiques croates :
Andrija Hebrang (père) (1899- circa 1949)
Andrija Hebrang (fils) (né en 1946)